Corcuera steht für:
 Corcuera (Romblon), eine Stadtgemeinde in der Provinz Romblon, Philippinen

Corcuera ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro Corcuera (1957–2014), mexikanischer katholischer Ordensgeistlicher